Alsterlund är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Curt Alsterlund (1907–1989), svensk militär 
 Hanna Alsterlund (född 1989), svensk skådespelerska
 Liv Alsterlund (född 1971), svensk skådespelerska
 Magnus Alsterlund (1837–1899), svensk militär och riksdagsledamot
 Thorsten Alsterlund (1874–1928), svensk militär 

Svenska efternamn